Jan Sokol z Lamberka (ok. 1355–1410) – czeski dowódca
 Jan Sokol (1904–1987) – czeski architekt, ojciec filozofa
 Ján Sokol (ur. 1933) – słowacki duchowny, arcybiskup bratysławsko-trnawski
 Jan Sokol (1936–2021) – czeski filozof, polityk, sygnatariusz Karty 77